Vergennes kan syfta på:

 Charles Gravier de Vergennes
 Vergennes, Illinois
 Vergennes, Vermont